Флаг муниципального образования Еремизино-Борисовское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 октября 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2931.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, жёлтого цвета с горизонтальной синей (голубой) полосой, составляющей 1/6 ширины полотнища, на расстоянии 1/6 ширины полотнища от верхнего края, несущее в центре выходящее из-за синей полосы красное изображение верхней части солнца. Под синей полосой зелёная фигура, образованная переплетёнными сквозным ромбом и узким андреевским крестом, в каждом из четырёх отверстий сопровождённая малым кружком того же цвета. Размер фигуры составляет 3/5 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символом и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения. Поселение состоит из одноимённой станицы и хутора Украинский.

Красное восходящее солнце символизирует основное предприятие сельского поселения — ЗАО «Заря», которое является основополагающим в развитии сельского поселения, а также является символом зарождения прекрасного, жизни, лучших надежд.

Зелёная фигура, образованная переплетёнными сквозным ромбом и узким Андреевским крестом, в каждом из четырёх образованных отверстий сопровождённая малым кружком того же зелёного цвета — древний знак засеянного поля. Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье.

Синяя полоса показывает речку Борисовку, вдоль берегов которой и расположено сельское поселение. Синий цвет (лазурь) также символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель и возвышенные устремления.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, солнечного света, а также сельского хозяйства.

Примечания 

Флаги с изображением солнца